Берли́н, Бе́рлин — многозначное слово, может обозначать: топоним, а также еврейскую, реже немецкую, фамилию.

Топоним 
 Берлин — столица и одновременно федеральная земля Германии.
 Западный Берлин — особое политическое образование (1949—1990) в западной части Берлина.
 Восточный Берлин (официально: Берлин) — столица Германской Демократической Республики.
 Большой Берлин — обозначение для Берлина после его расширения в 1920 году.
 Административный округ Берлин — административный округ прусской провинции Бранденбург (1816—1921).
 Гау Берлин — партийное гау НСДАП (1928—1945) и де-факто административная единица в Третьем рейхе (1933—1945).
 Берлин-Шёнефельд — аэропорт, расположенный в коммуне Шёнефельд района Даме-Шпревальд (Бранденбург, Германия).
 Берлин — название более чем 30 населённых пунктов в США (см. английскую статью).
 Берлин — город, расположенный вдоль реки Андроскоггин в округе Коос штата Нью-Гэмпшир.
 Берлин — тауншип в округе Тодд, Миннесота, США.
 Берлин — таун в Колкуитте, Джорджия.
 Берлин — посёлок в Шлезвиг-Гольштейне, Германия.
 Берлин — город в Сальвадоре, в департаменте Усулутан.
 Берлин — посёлок в Троицком районе Челябинской области России.
 Берлин — вулкан в Антарктиде.
Бе́рлин:
 Бе́рлин — село в Бродовском районе Львовской области Украины.

Фамилия 
 
 Берлин, Александр Александрович (род. 1940) — советский и российский учёный, академик РАН
 Берлин, Александр Израилевич (1896—1972) — советский учёный-медик.
 Берлин, Альфред Анисимович (1912—1978) — советский химик.
 Берлин, Андреас (1746—1773) — шведский учёный-ботаник и врач.
 Берлин, Анисим Александрович (1896—1961) — российский скрипач и музыкальный педагог.
 Берлин, Анна Катарина (1801—1882) — шведская писательница.
 Берлин, Борис (1907—2001) — канадский музыкальный педагог.
 Берлин, Борис Абрамович (1926—2003) — специалист в области ТВ-техники, лауреат Государственной премии СССР.
 Берлин, Борис Моисеевич (1906—1995) — композитор, музыкальный педагог.
 Берлин, Брент (род. 1936) — американский антрополог.
 Берлин, Вильгельм (1889—1987) — немецкий офицер, генерал артиллерии.
 Берлин, Генрих (1915—1988) — мексиканский майянист немецкого происхождения.
 Берлин, Давид Яковлевич (1925—2021) — советский и российский баскетбольный тренер.
 Берлин, Даниэль (род. 1987) — шведский хоккеист с мячом.
 Берлин, Джинни (род. 1949) — американская актриса.
 Берлин, Диана Иосифовна (род. 1945) — советский и российский радиожурналист.
 Берлин, Дмитрий Иванович (1904—1980) — советский партийный и государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Берлин, Зеев (Вольф) (1906—1967) — израильский архитектор.
 Берлин, Иона Григорьевич (1905—1941) — русский советский писатель и очеркист, военный корреспондент.
 Берлин, Ирвинг (1888—1989) — американский композитор российского происхождения.
 Берлин, Исайя (1909—1997) — английский философ и политолог.
 Берлин, Лаура (род. 1990) — немецкая актриса и модель.
 
 Берлин, Любовь Михайловна (1915—1936) — советская парашютистка.
 Берлина, Людмила Михайловна (1955—2017) — российский политик.
 Берлин, Михаил Семёнович (Алексеев; 1899—1952) — советский юрист, председатель Ленинградского областного суда.
 Берлин, Моисей Иосифович (1821—1888) — российский историк, публицист.
 Берлин, Морис Генри (1895—1984) — американский предприниматель в области дистрибуции музыкальных инструментов.
 Берлин, Наум Яковлевич (1869—1951) — рабочий-изобретатель, мастер завода «Красный путиловец», Герой Труда.
 Берлин, Нафтали Цви Иеуда (Гирш-Лейб Берлин; 1816—1893) — раввин. Глава Воложинской иешивы.
 Берлин, Нильс Иоган (1812—?) — шведский химик, профессор, генерал-директор медицинского управления Швеции.
 Берлин, Павел Абрамович (1878—1962) — русский публицист.
 Берлин, Пер (1921—2011) — шведский борец.
 Берлин, Рудольф (1833—1897) — немецкий врач-окулист, профессор.
 Берлин, Стефан (род. 1976) — шведский футболист.
 Берлин, Татьяна Сергеевна (Мартынюк, род. 1977) — белорусская шахматистка.
 Берлин, Хаим (1865—1913) — российский раввин.
 Берлин, Хелен (1906—2002) — американская скрипачка.
 Берлин, Элияху (1866—1959) — один из основателей Тель-Авива.
 Берлин, Юрий Адольфович (1936—2001) — советский и российский химик.
 Берлин, Яков Абрамович (1880—?) — русский и советский историк, культуролог, этнограф.

В культуре 
 «Берлин» — документальный фильм Юлия Райзмана.
 «Берлин» — третий сольный студийный альбом американского рок-музыканта Лу Рида.
 «Берлин» — название американской группы «новой волны».
 «Берлин 36» — фильм-драма 2009 года немецкого режиссёра Каспара Хайдельбаха.
 «Берлин, Берлин» — немецкий молодёжный телесериал.
 «Берлин-39» — итальянский боевик 1994 года.
 Ber-Linn — российская поп-панк группа, существовавшая в 2000—2011 годах.

Другое 
 «Берлин» (1905—1947) — германский лёгкий крейсер.
 Берлин — тип кузова экипажа или автомобиля.
 Берлин 1881 — 2-й конгресс Германского шахматного союза.

См. также 
 Берлина
 
 
 
 Воробьево-Берлин

Примечания